Centroriente es una de las 4 subdivisiones del departamento colombiano del Atlántico. Se ubica en el oriente del departamento y está integrada por los siguientes 7 municipios:

 Baranoa
 Palmar de Varela
 Polonuevo
 Ponedera
 Sabanagrande
 Sabanalarga
 Santo Tomás

Véase también 
 Municipios del Atlántico
 Subdivisiones del Atlántico
 Provincias de Colombia

Referencias 

Centro